Името Лъв VI може да се отнася до:
 Лъв VI Философ (866-912), император на Византия (886-912)
 Лъв VI, римокатолически папа (928)